

Persone 
Hood – calciatore inglese (XIX secolo – XX secolo)
Alexander Hood, I visconte Bridport – ammiraglio britannico (1726-1814)
Alexander Hood – ufficiale della Royal Navy
Arthur Hood, I barone Hood di Avalon – ammiraglio britannico (1824-1901)
John Bell Hood – militare confederato
Horace Lambert Alexander Hood – ammiraglio britannico (1870-1916)
Robin Hood – eroe popolare inglese, a lui sono state intitolate diverse opere
Samuel Hood, I visconte Hood – ammiraglio britannico (1724-1816)
Samuel Hood, I baronetto – ammiraglio britannico (1762-1814)
Samuel Hood, II barone Bridport – parlamentare britannico
Tom Hood – umorista britannico, figlio di Thomas Hood
Thomas Hood – matematico inglese (?-1598)
Thomas Hood – sindaco di New York (1702-?)
Thomas Hood – poeta ed umorista britannico (1799-1845)

Personaggi 
Hood – personaggio della saga fantasy La caduta di Malazan
Hood – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Hood – personaggio della serie televisiva Thunderbirds

Altro 
Contea di Hood – divisione amministrativa del Texas
Monte Hood – vulcano situato nell'Oregon
HMS Hood – tre unità della Royal Navy così battezzate in onore dei membri della famiglia Hood, da cui provennero diversi famosi ufficiali di marina
Hood – census-designated place degli Stati Uniti d'America situato in California, nella contea di Sacramento
Hood – film del 2014 diretto da Michael Lansu
Hood – gruppo musicale inglese

Pagine correlate 
Robin Hood (disambigua)